Bougouré peut désigner :
 Bougouré, la localité située dans le département de Gomboussougou au Burkina Faso
 Bougouré, la commune rurale située dans le département de Oula au Burkina Faso

Homonymie de localités